La expresión Fiebre del heno puede referirse a:

 La enfermedad Fiebre del heno asociada a la rinitis alérgica.

 La novela La fiebre del heno (1976), del escritor polaco Stanisław Lem.

 La obra de teatro La fiebre del heno (1924), del dramaturgo británico Noel Coward.